Náuplio (mitologia) — nome de dois personagens da mitologia grega: um era filho de Posídon e Amimone, fundador de Náuplia; o outro foi o mítico rei de Eubeia (Náuplia). Existem várias gerações separando os dois personagens, mas no texto de Apolodoro eles são o mesmo, que viveu muito tempo.
 Náuplio (larva) — fase larvar dos crustáceos
 Náuplia ou Nafplion — cidade portuária da Grécia, capital do país entre 1829 e 1834
 Nauplius — gênero de plantas da família Asteraceae

Desambiguação